Il singolare del torneo di tennis Challenger Ciudad de Guayaquil 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcos Daniel che ha battuto in finale Flávio Saretta 6-2, 1-6, 6-0.

Teste di serie 

 Tomas Behrend (secondo turno)
 Nicolás Lapentti (primo turno)
 Luis Horna (semifinali)
 Carlos Berlocq (secondo turno)

 Flávio Saretta (finale)
 Marcos Daniel (Campione)
 Boris Pašanski (secondo turno)
 Juan Antonio Marín (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Ciudad de Guayaquil 2005